Запотитла има више значења:

 Запотитла (Уазалинго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Запотитла (Уехутла де Рејес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Запотитла (Сан Фелипе Оризатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Запотитла (Јавалика), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Запотитла (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Запотитла (Чалма), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Запотитла, Лос Санчез (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Запотитла (Тотутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Запотитла (Зонголика), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику